Mats Olin kan avse:

Mats Olin (artist) (född 1947), en hit på Svensktoppen med faderns schlager Jag tror på sommaren
Mats Olin (näringslivsperson) (född 1964), en svensk kommunikationskonsult